Салли Эйлерс (,  — ) — американская актриса.

Биография 
Доротея Салли Эйлерс родилась в Нью-Йорке, в семье родителей с еврейскими корнями. Образование получила в Лос-Анджелесе, и в кино Эйлерс пошла лишь потому, что многие её друзья снимались в них. Сама юная актриса специализировалась на танцах. Первые пробы Эйлерс провалились, но через некоторое время она вернулась, и тогда её утвердили.

Дебют Салли Эйлерс состоялся в 1927 году в фильме «Красная мельница», режиссёра Роско Арбакла. Далее она играла в основном второстепенные роли в фильмах. В 1928 году в рекламной кампании WAMPAS Baby Stars Эйлерс стала одной из 13 девушек, подающих надежды в кинематографе.

Популярность в Голливуде актриса приобрела в 1930-х, где была известна своим хорошим настроением и бодростью. Она появлялась в комедиях и мелодрамах, например «Лёгкие миллионы» (1931), в главной роли с Спенсером Трейси и Джорджом Рафтом. В тот же год Салли выходит замуж за Хута Гибсона, но их брак закончился разводом в 1933 году. К концу десятилетия её популярность ослабла, и в фильмах она появлялась всё реже. Окончательно свою карьеру Эйлерс закончила в 1950 году.

Последние годы жизни Салли страдала от слабого здоровья, и 5 января 1978 года она умерла от острого инфаркта миокарда в Вудленд-Хиллзе, Калифорния.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на кладбище Форест-Лаун